Samboandi peut désigner :
Samboandi, un village du département et la commune rurale de Coalla (ou Koalla) dans la province de la Gnagna et la région de l’Est au Burkina Faso ;
Samboandi (ou Samboni), un village du département et la commune rurale de Manni dans la province de la Gnagna et la région de l’Est au Burkina Faso.